Belden Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Belden Hill (Connecticut)
 Belden Hill (Massachusetts)
 Belden Hill (New York)
 Belden Hill (Vermont)